Das Herrendoppel der US Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan, diese schieden jedoch schon in der ersten Runde aus. Zuletzt waren die Brüder bei den Australian Open 2001 in der ersten Runde eines Grand-Slam-Turniers gescheitert.

Im diesjährigen Finale trafen Jürgen Melzer und Philipp Petzschner auf Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski. Für die Polen Fyrstenberg und Matkowski war es das erste Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier. Sie unterlagen schließlich klar in zwei Sätzen gegen Melzer und Petzschner. Diese sicherten sich damit den zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Doppel nach Wimbledon 2010.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Spielplan auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2011